The Outsiders может означать:

Литература 
 «Изгои» () — роман, написанный американской писательницей С. Е. Хинтон, впервые опубликованный в 1967 году в издательстве Viking Press.

Музыка 
 The Outsiders — американская рок-н-ролл-группа из Кливленда, штат Огайо.
 The Outsiders — английская панк-рок группа, образованная в 1975 году в Уимблдоне, Англия.
 The Outsiders — нидерландская группа из Амстердама.
 The Outsiders — четвёртый студийный альбом американской христианской рок-группы Needtobreathe, изданный 25 августа 2009 года на лейбле Atlantic Records.
 The Outsiders — четвёртый студийный альбом американского кантри-певца Эрика Чёрча, изданный 11 февраля 2014 года на студии EMI Nashville.
 «The Outsiders» — песня американского кантри-певца Эрика Чёрча, выпущенная в октябре 2013 года в качестве первого сингла с его одноимённого альбома.

Фильмы 
 «Изгои» () — американский кинофильм режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы, вышедший на экраны в 1983 году.

Телевидение 
 «Чужак» () — американский мини-сериал в жанре детектива, триллера и ужасов, основанный на одноимённом романе Стивена Кинга.
 «Чужак» () — одиннадцатый эпизод второго сезона и 33-й эпизод американского телевизионного сериала в жанре фэнтези «Однажды в сказке».

См. также 
 Outsider
 Outsiders (киберспортивная команда)